Platt steht für:

 Platt, nieder- und mitteldeutsche Mundartformen
 die niederdeutsche Sprache im engeren Sinne (Plattdeutsch)
 Platt (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort

Platt ist der Name folgender 

Orte:
 Platt (Gemeinde Zellerndorf), Katastralgemeinde in der Gemeinde Zellerndorf, Niederösterreich
 Platt (Gemeinde Ischgl), Ort bei Ischgl, Bezirk Landeck, Tirol
 Platt (Moos in Passeier), Fraktion von Moos in Passeier, Südtirol
 Platt (Kent), Ort im District Tonbridge and Malling, England
 Platt (Florida), Ort im DeSoto County

geografischer Objekte:
 Platt-Kliffs, Kliffs auf King George Island, Südliche Shetlandinseln, Antarktis
 Platt Point, Landspitze an der Bowman-Küste, Grahamland, Antarktika

Siehe auch:
 Blatt
 Plat